Појам Вилијам II може да се односи на:

 Вилијам II Риђи, краљ Енглеске
 Вилијам II Сицилијански, краљ Сицилије од 1166. до 1189. године
 Виљем II Холандски
 Вилијам II од Невера
 Вилијам II Вилерден
 Вилијам II Орански
 Вилијам II Апулијски
 Вилхелм II Немачки, цар Немачке и краљ Пруске од 1888. до 1918.